Les Antilopes sont un groupement de mammifères artiodactyles de la famille des Bovidés.
Ils correspondent à quelques exceptions à l'ancienne famille des Antilopidés () créé par John Edward Gray qui s'est avéré être paraphylétique vis-à-vis des Bovins et des Caprins et qui n'est plus utilisée.

Description 
Ces ruminants aux pattes menues et aux cornes longues arquées vivent dans les steppes d'Afrique, d'Asie ou même d'Amérique du Nord pour l'antilope d'Amérique (Antilocapra americana) ou pronghorn, dans les forêts ou les déserts suivant les espèces. Leurs tailles et leurs poids sont variables ; de  (dik-dik) à  (éland du Cap). Les antilopes descendent de l'Eotragus, apparu au Miocène, il y a 15 à 17 millions d'années. Les multiples variétés de ruminants ont ensuite évolué. De nombreuses espèces ont disparu et tous les animaux aujourd'hui considérés comme antilopes sont apparus il y a 2 millions d'années. Les antilopes comme les autres ruminants, ne se nourrissent que de végétaux et surtout de graminées. Elles affectionnent particulièrement l'herbe verte de pousse récente mais aussi des plantes herbacées entières. Cependant elles ne sont pas exclusivement herbivores et de nombreuses espèces consomment à l'occasion ou prioritairement des feuilles d'arbustes.

Certaines antilopes sont capables de courir extrêmement vite sur de courtes distances. Ainsi, elles peuvent atteindre des pointes de 90 à  et peuvent faire des bonds jusqu'à  de hauteur et jusqu'à  de longueur pour les meilleures d'entre elles, et courir à 50- sur de plus longues distances. La sélection naturelle a donné des formes d'antilopes adaptées à la course, ce qui est une caractéristique vitale pour la majorité d’entre elles, exposées à de multiples prédateurs dans les savanes africaines où elles vivent à découvert. Le fait que les jeunes soient capables de marcher très peu de temps après la naissance et de courir est également une conséquence de cette pression de sélection.

Antilope serait un emprunt du grec byzantin ἀνθόλωψ d'après Eustache d'Antioche, 336. Le terme serait passé en français avant le  (antalopus, antholops, Pierre Damien, av. 1072) puis à l'anglais sous la forme antelope, avant d’être repris en français.

Le premier groupe comprend les antilopes au sens strict, et compte une vingtaine d'espèces. Ce sont des animaux agiles à la silhouette élancée, sveltes avec de longues pattes fines et à la course très rapide, légère. Elles habitent les paysages de savanes et les plaines. Elles ont de grands yeux doux, une fourrure de couleur fauve, plus claire sur le ventre, et l'extrémité de la queue noire. Les mâles sont plus grands et forts que les femelles et portent des cornes annelées, droites, en S, en lyre ou en spirale mais toujours plus fines et plus courtes chez les femelles. 

Ces antilopes ont pour représentants en Afrique les gazelles et le petit koudou, et en Inde l'antilope cervicapra et l'antilope Nilgaut.

Liste des espèces 

La définition des espèces auxquelles on peut attribuer le terme antilope est assez vague. Il est consacré par l'usage pour un grand nombre de bovidés sauvages de l'Ancien Monde, et peut être formellement défini comme s'appliquant à tous les membres de cette famille qui ne sont pas des ovins, des caprins ou des bovins.

Phylogénie

Voir aussi
Liste des artiodactyles par population

Note 

Ruminant (nom vernaculaire)
Bovidae
Nom d'ongulé ambigu